Randrianasolo ist der Familienname folgender Personen:

 Emamy Randrianasolo, madagassischer Fußballtorhüter
 Jean Dieu-Donné Randrianasolo (* 1989), madagassischer Fußballtorhüter
 Joseph Ignace Randrianasolo (1947–2010), madagassischer römisch-katholischer Bischof
 Yann Randrianasolo (* 1994), französischer Weitspringer